Porellales är en ordning av bladmossor. Porellales ingår i klassen Jungermanniopsida, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Porellales 204 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Porellales